Botànica:
 Tangelo (fruit). Fruit cítric entre la mandarina i l'aranja

Geografia:
 Tangelo Park. Població a Florida, Estats Units

Colors:
 Color tangelo. Varietat del color taronja

Altres:
 Illa Tangelo. Regió de Pokémon.